Iduna-Hochhaus ist der (ehemalige) Name mehrerer, nach einem Versicherungskonzern (mittlerweile Teil der Signal Iduna) benannter Hochhäuser:

 Iduna-Hochhaus (Hamburg), auch Millerntorhochhaus, 1966 fertiggestellt, 1995 gesprengt
 Iduna-Hochhaus (Osnabrück), 1974 fertiggestellt
 Iduna-Hochhaus (Münster), siehe Servatiiplatz
 Iduna-Hochhaus (Schweinfurt)
 Iduna-Zentrum (Göttingen)
 Iduna-Hochhäuser (Mülheim a.d. Ruhr), siehe Forum City Mülheim
 Iduna-Hochhaus (Mönchengladbach), 2012 abgerissen, siehe Minto (Einkaufszentrum)
 ehemaliger Name des Europahochhaus in Aachen, siehe Europaplatz
 ehemaliger Name des Magna Towers in Essen
 ehemaliger Name des Atrium (Braunschweig)